La décroissance est un courant de pensée opposé à la poursuite de la croissance économique, jugée néfaste aux points de vue écologique, politique, économique, social et culturel ; et favorable à une transformation de la société inspirée notamment des idées de simplicité volontaire et d'autonomie.
 En économie, et hormis le sens précédent, une décroissance, ou plus communément une contraction, est une diminution du niveau d'activité ; une récession est, selon certaines définitions, une contraction de plus de quelques mois (selon d'autres, c'est un simple ralentissement de la croissance) ; une dépression est une décroissance importante et durable de la production et de la consommation.
 En mathématiques, la décroissance caractérise le comportement d'une fonction qui diminue sur un intervalle donné, où elle est dite fonction décroissante ; une décroissance exponentielle correspond à la diminution d'une quantité à un taux proportionnel à sa valeur ; les fonctions à décroissance rapide sont infiniment dérivables et tendent vers 0 plus vite que toute fonction puissance, ainsi que leurs dérivées successives.
 Pour un territoire donné, la décroissance démographique, ou déclin démographique, est la diminution du nombre de ses habitants.
En physique, la décroissance radioactive est la décroissance exponentielle du nombre d'atomes radioactifs d'un objet donné, selon un phénomène physique de conversion d'un élément radioactif vers un état stable.
 Parmi les médias, La Décroissance est un mensuel français qui s'inscrit dans le courant de pensée éponyme ; il soutient l'idée qu'une décroissance économique organisée, assortie d'une évolution vers une société plus solidaire et plus économe, est nécessaire pour éviter un effondrement économique incontrôlé et les risques géopolitiques associés.